The Fifth Chpter (również stylizowane T5C) siedemnasta studyjna płyta zespołu Scooter wydana 26 września 2014.

Album zawiera 17 utworów. Promowany był przez następujące single "Bigroom Blitz", "Today", "Can't Stop the Hardcore" i "Radiate"

Lista utworów

Wykonawcy 
 Scooter – producent, wykonawca, programowanie
 H. P. baxxter – MC teksty
 Phil Speiser – mikser, inżynier
 Vassy producent (utwory 3, 5), żeński wokal (utwór 3, 5)
 Jessica Jean – wokal (utwór 7, 14, 16)
 Yasmin K. – wokal (utwór 4)
 Dan Priddy – dodatkowy wokal (utwór 10)
 Gareth Owen – dodatkowy wokal (utwór 6)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Scootera